Харамильо-де-ла-Фуэнте ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 46 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса